Loango, Luango ou Louango peut être :
 Royaume de Loango, royaume subordonné par le royaume Kongo dans l’empire Kongo jusqu’au , grand centre de commerce depuis le  ;
 Les Loango (ou Vili), un  peuple d'Afrique centrale ;
 Loango, ville de la République du Congo (Congo-Brazzaville), ancienne capitale du royaume de Loango ;
 Petit Loango, ville et lac du Gabon ;
 Le parc national de Loango est une réserve naturelle située au Gabon ;
 La zone humide de Petit Loango est une zone humide de la convention de Ramsar, englobant le parc national du même nom, au Gabon ; 
 La rivière Shiloango ou Louango, séparant la République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa) de l’Angola et de la République du Congo (Congo-Brazzaville) ;
 La rivière Loémé, au Congo-Brazzaville, anciennement appelée Louisa-Loango ;
 Loango, secteur du territoire de Tshela dans le Bas-Congo en République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa).
 , commune non intégré au comté de Covington dans l'État de l'Alabama aux États-Unis d'Amérique. Les arrière-grands parents de Bill Clinton reposent dans l'ancien cimetière de cette localité.
 , athlète colombien de lutte gréco-romaine.

Homonymie